Bara hace referencia a varios artículos:

Bara brith, típico pan dulce oriundo de Gales.
Bara (género), subgénero gay del hentai.
Idioma bará, lengua indígena de la familia tucano.

Etnias 
Pueblo bara,  Waímajã o Barasano del norte, etnia indígena que habita en las cuencas de los ríos Tiquié, Papurí y Pira-Paraná, en el Vaupés (Colombia) y Amazonas (Brasil);
 Bará-macú Kãkwã o Cacua, etnia originaria de cazadores recolectores de la cuenca del medio Vaupés. 
 Bara (Madagascar), etnia malgache de la provincia de Toliara, el distrito de Ihosy y Reunión.

Lugares
Bara (Huesca), localidad en la comunidad autónoma de Aragón, España;
Bara, ciudad del estado de Kordofán del Norte, en Sudán;
Al-Bara, antigua ciudad de Siria;
Baras (Rizal), municipio de Filipinas;
Bara (Timiș), comuna de Rumania;
Bâra, comuna de Moldavia;
Distrito de Bara, en la zona de Narayani, Nepal;
Carska Bara, una de las principales reservas naturales en Serbia;
Obedska bara, zona de bosque y pantano y reserva natural;
Imambara Bara, imambara localizada en la ciudad de Lucknow, capital del estado de Uttar Pradesh;
Casa Bara (Guaso), casa torreada, declarada bien de interés cultural por el Gobierno de Aragón.

Personas
Theda Bara, actriz estadounidense
Joseph Bara, joven francés del bando revolucionario
Céline Bara, actriz porno francesa